

Шипмен — селище, штат Іллінойс
 Шипмен — переписна місцевість, штат Вірджинія